Guincho steht für

 Praia do Guincho, Strand im Concelho Cascais, Portugal
 El Guincho, Pseudonym des spanischen Musikers Pablo Díaz-Reixa (* 1983)